Данилів — руське місто на території Південної Волині; локалізоване на Даниловій горі (Трійці) поблизу хутора Данилівка Шумського району Тернопільської області.
 ТВ-28 «Данилів» — тактичний відтинок воєнної округи «Сян» групи УПА-Захід.

Прізвище 

Дани́лів — українське прізвище. Відомі носії:

 Данилів Іван Іванович — український політик, голова Долинської районної ради Івано-Франківської області (з листопада 2015).
 Данилів Василь Миколайович — український підприємець, філантроп, благодійник.
 Данилів Володимир-Юрій — правознавець, громадський діяч.
 Данилів Дем'ян Петрович (1997—2021) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Данилів Михайло Петрович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Данилів Теодор Юрійович — український адвокат, новинар, громадський діяч Тернопільщини, української діаспори Великої Британії.
 Данилів Юрій Григорович — український незрячий бандурист. Учень Сінгалевича Юрія.
 Данилів Ярослав Ярославович — живописець, графік, сценограф, майстер художньої кераміки.

Українські прізвища